wartość bezwzględna liczby rzeczywistej
 moduł liczby zespolonej